Горади́з () — станция Азербайджанских железных дорог, расположена в городе Горадиз Физулинского района Азербайджана.

Краткая характеристика 
Обслуживается Южным направлением Азербайджанских железных дорог.

До Карабахской войны 1992—1994 годов являлась транзитной станцией на линии Баку — Алят — Ширван — Минджевань — Джульфа, после окончания войны стала конечной станцией на линии Баку — Алят — Ширван — Горадиз, линия в сторону Джульфы была разобрана, участок до границы с Арменией до Второй Карабахской войны контролировался силами непризнанной НКР. 

Весной 2021 года начались работы по восстановлению участка Горадиз ― Агбенд со строительством обхода Худаферинского водохранилища, затопившего часть старой трассы.

Пассажирское движение 
По состоянию на апрель 2018 года со станции отправляется и прибывает один пассажирский поезд № 671/672 сообщением Горадиз-Дашбурун-Ширван.

Перевозчики и расписания

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Станции Азербайджанских железных дорог
Железнодорожные станции Азербайджана
Тупиковые железнодорожные станции